Chipata puede referirse a:

Chipatá, municipio del Departamento de Santander, en Colombia.
Chipata, capital de la Provincia del Este, en Zambia.